Нижче наведено список футбольних стадіонів Молдови, відсортованих за місткістю. У списку представлені стадіони місткістю понад 1000 осіб.

Посилання 
 Stadiums in Moldova на сайті worldstadiums.com  
 Stadiums in Moldova - fussballtempel.net

Стадіони
футбол
Стадіони Молдови
Списки футбольних стадіонів